Димитър Стоянов може да се отнася за:
 Даскал Димитри (Димитър Стоянов) (1824 – 1874), български просветен деец
 Димитър Стоянов Биволаров Емборец, български търговец и индустриалец
 Димитър Стоянов Стоянов (1874 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Елин Пелин (Димитър Стоянов) (1877 – 1949), български писател
 Димитър Стоянов Гогушев (1908 – 1988), български комунист, училищен инспектор
 Радой Ралин (Димитър Стоянов) (1923 – 2004), български писател
 Димитър Светлин (Димитър Стоянов) (1925 – 1998), български писател
 Димитър Стоянов (1928 – 1999), български офицер, генерал, политик, министър на вътрешните работи (1973 – 1989)
 Димитър Стоянов (р. 1968), български офицер, полковник
 Димитър Стоянов (1935 – 2002) – български физик, член-кореспондент на БАН
 Димитър Стоянов (1938 – 2011) – български театрален режисьор и актьор, преподавател в НАТФИЗ
 Димитър Стоянов (р. 1943) – български учен, професор, заместник-ректор на Техническия университет в София (1999 – 2004)
 Димитър Стоянов (р. 1956) – български художник и съсобственик на издателство „Плеяда“
 Димитър Стоянов (р. 1983) – български политик от партия „Атака“, евродепутат, внук на писателя Радой Ралин
 Димитър Стоянов Житошанец (? – 1927) – български революционер